Pakistan deltog i de olympiska sommarspelen 1992 med en trupp bestående av 27 deltagare, och totalt blev det ett brons.

Boxning

Weltervikt
 Khyber Shah
 Omgång 1; Förlorade mot Mario Antonio Romero (NCA) på poäng 7:2

Lätt mellanvikt
 Syed Abrar Hussain
 Omgång 1; Förlorade mot Noureddine Meziane (ALG) på poäng 7:0

Lätt tungvikt
 Mohammad Asghar
 Omgång 1; Walkover mot Ali Kazemi (IRN)
 Omgång 2; Förlorade mot Zoltan Beres (HUN) RSC i första ronden

Lättvikt
 Hussain Arshad
 Omgång 1; Förlorade mot Henry Kungsi (PNG) på poäng 13:9

Brottning

Bantamvikt, fristil
 Naseer Ahmed
 Elimineringsrond B 1:a omgången; Förlorade mot Keiji Okuyama (JPN) på poäng 5:0
 Elimineringsrond B 2:a omgången; Förlorade mot Alejandro Puerto Diaz (CUB) på poäng 6:0

Friidrott

Herrarnas 100 meter
 Arif Hussain
 Heat 3 omgång 1; 10,83 (→ gick inte vidare)

Herrarnas 200 meter
 Arif Hussain
 Heat 10 omgång 1; 21,75 (→ gick inte vidare)

Herrarnas 1 500 meter
 Nadir Khan
 Heat 2 omgång 1; 3:44,96 (→ gick inte vidare)

Herrarnas 400 meter häck
 Ghulam Abbas
 Heat 3 omgång 1; 50,57 (→ gick inte vidare)

Herrarnas tresteg
 Banaras Khan
 Kval 1; 15,37m (→ gick inte vidare, slutade sist i försöket)

Landhockey 

Herrar
Gruppspel

Slutspel

Segling

Herrarnas 470
 Mamoon Sadiq och Javed Rasool
 Poäng 273.00 Nettopoäng 231.00 efter sju lopp. Slutade på 36:e plats av 37

Referenser

1992 i Pakistan
Nationer i olympiska sommarspelen 1992
1992